А́львальди () или Э́львальди () — в скандинавской мифологии один из инеистых великанов.

Этимология 
Существует несколько вариантов перевода Alvaldi / Ölvaldi с древнескандинавского языка исходя из написания и деления этих слов на корни: например, «всемогущий», «всевладеющий» () либо «управляющий пиром (дождём)» (). Сходные переводы можно встретить и в других современных языках (, ).

Альвальди в древнескандинавских источниках 
В строфе 19 «Песни о Харбарде», относимой к «Старшей Эдде», есть упоминание о том, что великан Тьяцци, убитый богом грома Тором, был сыном Альвальди.

В «Языке поэзии», входящем в состав «Младшей Эдды», её автор Снорри Стурлусон сообщает некоторые подробности о Альвальди (который здесь носит несколько изменённое имя), когда рассказывает о Тьяцци: «Отца его звали Эльвальди. И о нём я мог бы поведать немало примечательного. Он был очень богат золотом. И когда он умер и его сыновья стали делить наследство, то, чтобы смерить золото, они решили, пусть каждый берёт в свой черед полный рот золота. Первый из них был Тьяцци, второй — Иди, третий — Ганг.»

Интерпретации и мнения 
Исходя из значения слова Эльвальди этот великан может олицетворять дождь (также имена его сыновей лингвистически связаны с дождём). По другой версии öl переводится как «пиво», а золото, которым Эльвальди был так богат, — это золотистый пивной напиток, что глотками разделили между собою Тьяцци, Иди и Ганг. По мнению немецкого поэта и литературоведа Людвига Уланда Эльвальди и его сыновья являются персонификацией четырёх ветров, приносящих с собою дождь, а его золото — облака.

Стоит же взять за основу вариант из Старшей Эдды («всемогущий»), то он указывает на особое положение этого персонажа в скандинавской мифологии, сюжет о котором, вероятно, был некогда утерян.  Германист и историк литературы Рихард Мейер отмечал, что Тьяцци изначально не был связан с Альвальди и лишь в более поздних мифах превратился в его сына. А немецкий филолог Карл Вайнхольд считал, что Альвальди — это лишь одно из имён «всевладеющего» первого великана Имира. Шведский писатель и историк культуры Виктор Рюдберг отождествлял Альвальди с Ивальди (известному в скандинавских мифах по своим сыновьям) и посвятил обоснованию этой точки зрения несколько глав своей «Тевтонской мифологии». Во многом его взгляды нашли продолжение в неоязыческом движении Асатру.

Примечания 

Германо-скандинавская мифология
Турсы